Polomský je příjmení více osob:

 Josef Polomský (1901–1973) – český odborář a politik
 Libor Polomský (* 1973) – český fotbalista
 Pavel Polomský (* 1966) – český bobista